3 jeziora w Polsce 
 Jezioro Jasne – jezioro w Niecce Połanieckiej, w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów
 Jezioro Jasne – jezioro na Równinie Mazurskiej, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Jezioro Jasne – jezioro na Pojezierzu Myśliborskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
oraz nieoficjalna nazwa:
 Jeziora Czystego (Jasnego) na Pojezierzu Iławskim

Bibliografia